Ранчо ел Порвенир има више значења:

 Ранчо ел Порвенир (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Порвенир (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику